И́са Гендаргено́евский (, также известен как наи́б И́сса; 1795, Гендерген, Ичкерия — 1845, Урус-Мартан, Северо-Кавказский имамат) — чеченский полководец XIX века, сподвижник и наиб имама Шамиля, участник Кавказкой войны. Командовал горскими отрядами в знаменитом Валерикском сражении.

Биография

Ранние годы и происхождение 
Родился в 1795 году в селении Гендерген в семье Чингари Эли, имевшего большое влияние в народе. Выходец из фратрии «Ӏаппаз-некье» тайпа Гендарганой. Когда мальчику исполнилось десять лет, семья переселилась в селение Мартан-Аул. Согласно книге «Исторические личности Чечни», с ранних лет отличался лидерскими качествами и храбростью.

Наиб Шамиля 
В начале 1840 года вместе с Джаватханом Даргоевским и Шоипом Центороевским Иса организовал всеобщее восстание чеченцев. Поводом этого послужило стремление царской администрации разоружить чеченцев.

Потерпевший поражение в Ахульго и скрывавшийся в это время в горах Чечни имам Дагестана Шамиль, предпринимал попытки привлечь на свою сторону предводителей восставших. После длительных переговоров при активном содействии Ахбердила Мухаммеда и известного алима Атабая Атаева была достигнута договоренность, что в Урус-Мартане пройдет съезд чеченских военачальников и алимов, куда будет приглашён и Шамиль.

7 марта 1840 года Шамиль прибыл в Урус-Мартан. На следующей день, 8 марта Иса от имени собравшихся чеченцев обратился к нему с предложением возглавить борьбу чеченского народа, обещая повиноваться в совместной борьбе как единственному военному и духовному лидеру. После согласия Шамиля, он был провозглашён имамом Чечни и Дагестана.

Иса Гендаргеноевский не сразу был наделён титулом «наиба», в первые два года имамства Шамиля он занимал скромные должности — помощника наибов Малой и Большой Чечни. За это время он сумел проявить себя как храбрый воин и умелый предводитель, и в середине 1842 года был назначен наибом Большой Чечни. А через год, когда погиб Ахбердил Мухаммед — наиб Малой Чечни, превосходившей все остальные наибства по территории и числу жителей, на его место был перемещён Иса.

Дагестанский исследователь Юсуп Дадаев в своей книге «Наибы и мудиры Шамиля» писал:
Иса был высокообразованным и хорошо подготовленным наибом, одновременно храбрецом и опытным предводителем, заслужено пользовался авторитетом среди народа. Шамиль очень любил и ценил его, при каждом случае подчёркивал своё почтительное отношения к нему не только из-за возраста, а прежде всего за его человеческие качества.

— Юсуп Дадаев 

Несмотря на всё это, после Даргинского сражения их пути разошлись. Чуть позже был вызволен из плена внучатый племянник Исы, отданный в аманаты в связи с его назначением в 1842 году наибом Большой Чечни. После успешного освобождения заложника Иса предстал перед Шамилём во Веденской крепости для объяснения своих действий.

Утверждалось, что в ходе этой встречи он обвинил Шамиля в бездействии во время сражений на чеченской равнине. Выслушав его доводы, Шамиль отпустил его с миром, подарив свою саблю. 
После этого Иса полностью отошёл от военно-политической деятельности. Существует версия, что к тому времени он был уже довольно старым человеком: Я присутствовал при разговоре Урус-Мартановского наиба Исы из рода Гендергени. Исе было под семьдесят лет, это был очень волевой человек, который не терпел малодушие.

— Зурхай-1, 1843 г.

Смерть 
По одной из версий, Иса Гендаргеноевский скончался после тяжелой непродолжительной болезни в конце 1845 года. Его последними словами были:  «Много лет провёл я на войне за газават, надеясь, что паду на поле боя. Не думал я, что придётся умирать в постели. И всё-таки я верю, что мои заслуги зачтутся мне на том свете».

Семья 
Единственный сын Исы погиб в возрасте 18 лет в Сражении на реке Валерик, дочь вышла замуж за представителя фратрии Нини-неке тайпа Гендарганой из села Мартан-Чу. 

Старший брат Исы Муса — также являлся активным участником Кавказской войны.

Память 

 В 1992 году указом Президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Дхохара Дудаева в Грозном улица Карла Либкнехта была переименована в улицу «Наиб Ӏисин урам» (улица наиба Исы).

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 

Участники Кавказской войны
Наибы Имама Шамиля